Tsjara (Oljokma) - rivier in Siberië, Rusland
Tsjara (plaats) - plaats aan deze rivier, in de Russische kraj Transbaikal
Luchthaven Tsjara - vliegveld bij deze plaats
Novaja Tsjara - plaats nabij deze rivier, vernoemd naar eerder genoemde plaats
Station Novaja Tsjara - spoorstation aan de Spoorlijn Baikal-Amoer bij deze plaats
Tsjaralaagte - rivierbekken rond de Tsjara
Tsjarazanden - woestijngebied binnen de Tsjaralaagte
Oljokma-Tsjara-hoogvlakte, hoogvlakte rond de Oljokma en haar zijrivier de Tsjara (Jakoetië, kraj Transbaikal en oblast Irkoetsk)